Dee Brown (basketballer, 1968), een Amerikaans basketballer 
 Dee Brown (basketballer, 1984), een Amerikaans basketballer
 Dee Brown (historicus), een Amerikaans romanschrijver en historicus